

Cinéma 

 Her Boy Friend, film muet américain réalisé par Larry Semon et Noel M. Smith, sorti en 1924 ;
 , film muet américain réalisé par Monta Bell, sorti en 1926 ;
 Boy Friend, film américain réalisé par James Tinling, sorti en 1939 ;
 , film indien réalisé par Naresh Saigal, sorti en 1961 ;
 The Boy Friend, film musical américain réalisé par Ken Russell, adaptation de la comédie musicale éponyme, sorti en 1971 ;
 Boy Friend, film indien réalisé par , sorti en 1975 ;
 Boy Friend, film indien réalisé par , sorti en 2005 ;

Comédie musicale 
 The Boy Friend, Comédie musicale britannique de Sandy Wilson, créée au  de Londres en 1953 ;